Rauenstein ist der Name von

Ortsteilen:
 Rauenstein (Frankenblick), Ortsteil der Gemeinde Frankenblick, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Rauenstein (Pockau-Lengefeld), Ortsteil der Stadt Pockau-Lengefeld, Erzgebirgskreis, Sachsen

Bergen:
 Rauenstein (Berg) (), Berg der Sächsischen Schweiz, bei Rathen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Rauenstein (), Erhebung mit Felsgruppe Raue Steine, nahe Bründersen (Wolfhagen), Naturpark Habichtswald, Landkreis Kassel, Nordhessen

Burgen und Schlösser:
 Burg Rauenstein, Burgruine bei Rauenstein (Frankenblick), Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Schloss Rauenstein (Erzgebirge), Burg bei Rauenstein (Pockau-Lengefeld), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schloss Rauenstein (Überlingen), Villa in Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Unternehmen:
 Porzellanfabrik Rauenstein, ein ehemaliger Porzellanhersteller aus Thüringen

Siehe auch:
 Rauhenstein